Gnessin-Institut Moskau (), Musikhochschule
 Gnessin-Musikschule Moskau (), Musikschule für Kinder